Ферерија де Провиденсија има више значења:

 Ферерија де Провиденсија (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ферерија де Провиденсија (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику